Taverna botiga on es ven vi i altres begudes al detall, normalment també se servien menjars casolans, vegeu Bar (comerç)
 Taverna romana, parada a una calçada romana on descansar o passar la nit 
 Taverna (Catanzaro), municipi italià a la regió de Calàbria i a la província de Catanzaro 
 La Taverna, entitat de població del municipi de Vallfogona de Ripollès a la comarca del Ripollès
 La taverna, drama popular en 9 quadros, inspirat i basat en la novel·la d'Émile Zola, L'assommoir, i arranjat per al teatre català per Eduard Vidal i de Valenciano i Rossend Arús i Arderiu. Estrenat al Teatre del Tívoli, el 15 de març de 1884.
 Francesc Taverna i Bech (Barcelona, 1932 - 2010), compositor i crític musical català